Bouvy ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Albert Bouvy (* nach 1880), niederländischer Fußballspieler
 Charly Bouvy (1942–2003), belgischer Hockeyspieler und Bobsportler
 Firmin Bouvy (1822–1891), belgischer Genremaler und Fotograf
 Jacques Johannes Bouvy (1880–1961), niederländischer Fußballspieler
 Nico Bouvy (1892–1957), niederländischer Fußballspieler